

Горка — село, Бабаєвський район, Вологодська область
 Горка — присілок, Березниківське сільське поселення, Бабушкінський район, Вологодська область
 Горка — присілок, Міньковське сільське поселення, Бабушкінський район, Вологодська область
 Горка — присілок, Рослятінське сільське поселення, Бабушкінський район, Вологодська область
 Горка — присілок, Бокситогорське міське поселення, Бокситогорський район, Ленінградська область
 Горка — присілок, Самойловське сільське поселення, Бокситогорський район, Ленінградська область
 Горка — присілок, Красавинське сільське поселення, Великоустюзький район, Вологодська область
 Горка — присілок, Юдинське сільське поселення, Великоустюзький район, Вологодська область
 Горка — присілок, Липецьке сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область
 Горка — присілок, Нижньо-Вазьке сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область
 Горка — село, Кіровський район, Ленінградська область
 Горка — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Горка — присілок, Спаське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область
 Горка — присілок, Тарногське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область
 Горка — присілок, Тотемський район, Вологодська область

 Горка Іраїсос (1981) — іспанський футболіст, воротар клубу «Атлетік Більбао»

 Лаврентій Горка (1671 — 1737) — український освітній і церковний діяч, поет

Див. також 
 Гірка
 Горки (значення)
 Гора